Die EFL League One 2017/18 war die 14. Spielzeit der englischen League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der EFL Championship sowie gleichzeitig die 26. Saison der zweithöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 5. August 2017 und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 27. Mai 2018. Die beiden bestplatzierten Vereine stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Absteigen mussten die Mannschaften auf den vier letzten Plätzen.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Weblinks 
 Offizielle Webseite der English Football League (englisch)
 Saisonspiele auf kicker.de

Fußballsaison 2017/18
2017 18